Uliànovka (Baixkíria), localitat de la república de Baixkíria, a Rússia
 Uliànovka (Mordòvia), localitat de la república de Mordòvia, a Rússia
 Uliànovka (Oriol), localitat de la província d'Oriol, a Rússia
 Uliànovka (Belogorsk), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Uliànovka (Krasnogvardéiskoie), localitat de la república de Crimea, a Rússia